General der Infanterie bezeichnet:
 General der Infanterie, ehemaliger Dienstgrad
 General der Infanterie (Dienststellung, Wehrmacht), Dienststellung der Wehrmacht
 General der Infanterie (Dienststellung, Bundeswehr), Dienststellung der Bundeswehr